Chrášťany (powiat Benešov)
 Chrášťany (powiat Czeskie Budziejowice)
 Chrášťany (powiat Kolín)
 Chrášťany (powiat Praga-Zachód)
 Chrášťany (powiat Rakovník)
 Chrášťany (stacja kolejowa)